| научная сфера = 
| место работы = 
| известен как = 
| автограф = 
| награды = 
| викисклад = 
| премьер_3 = Абылгазиев, Мухаммедкалый Дуйшекеевич
| порядок_3 = 
| должность_2 = 
| порядок_2 = 
| флаг_2 = 
| флаг2_2 = Flag_of_Kyrgyzstan.svg
| периодначало_2 = 
| периодконец_2 = 
| предшественник_2 = 
| преемник_2 = 
| премьер_2 = Жээнбеков, Сооронбай Шарипович
| должность_3 = 
| флаг_3 = 
| преемник_3 = 
| флаг2_3 = Flag_of_Kyrgyzstan.svg
| периодначало_3 = 
| периодконец_3 = 
| предшественник_3 = 
| преемник_4 = 
| предшественник_4 = 
| периодконец_4 = 
| периодначало_4 = 2019
| флаг2_4 = Flag_of_Kyrgyzstan.svg
| флаг_4 = National_emblem_of_Kyrgyzstan.svg
| порядок_4 = 
| должность_4 = Заместитель председателя парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции
}}

Урматбек Обозбекович Самаев (род. 25 мая 1986, с. Онбир-Жылга, Киргизская ССР) — политический деятель Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  VI созыва.

Биография 
Урматбек Самаев родился 25 мая 1986 года в селе  Онбир-Жылга Чуйского района Чуйской области.

Образование 
2012 год окончил Кыргызскую государственную юридическую академию города Каракол по направлению «юриспруденция».

Политическая карьера 
С 2012 по 2015 год он работал депутатом Токмакского городского кенеша. В феврале 2016 года стал депутатом Жогорку Кенеша по списку партии «Кыргызстан». Получение мандата сопровождалось скандалом, так как почти одновременно ЦИК лишил мандатов депутатов Эльмиру Джумалиеву и Чолпон Эсенаманову на основании предложения партии «Кыргызстан». Их места достались следующим в списке Урмату Самаеву и Алмазбеку Токторову. Женщины пытались через суд отменить решение ЦИК и вернуть мандаты, но безуспешно.

В марте 2018 года он боролся за кресло мэра Токмака, но перед голосованием отозвал свою кандидатуру, и мэром стал Данияр Амангельдиев.

27 июня 2019 года назначен заместителем председателя парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции стал депутат фракции «Кыргызстан».

Трудовая деятельность 

 в 2006 году тренером по боксу в Спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва г. Каракол.
 Лидер молодежного движения «Келечек» и президент федерации «Кок-Бору» Чуйского района и г. Токмок.
 С 2012 по 2015 годы работал депутатом Токмокского городского Кенеша.
 С 2016 года депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Кыргызстан».
 5 июля 2018 года избран вице-президентом Федерации «Кок-бору».

Личная жизнь 
Женат, отец четверых детей.

Примечания 

Депутаты Жогорку Кенеша
Депутаты городских кенешей Киргизии